Trachys kan syfta på:

 Trachys (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Trachys (växter) – ett släkte av växter